I77 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico CEAMIG-REA Observatory, di Belo Horizonte